Castello aragonese di Bacoli (NA)
Castello aragonese di Castrovillari (CS)
Castello aragonese di Ischia (NA)
Castello aragonese di Le Castella (KR)
Castello aragonese di Ortona (CH)
Castello aragonese di Otranto (LE)
Castello aragonese di Pizzo (VV)
Castello aragonese di Reggio Calabria
Castello aragonese di Taranto
Castello aragonese di Venosa (PZ)
Castel Aragonese (Castillo Aragones) – denominazione di Castelsardo (Sardegna) durante il periodo di dominio iberico